PRODES est un acronyme qui peut signifier :
 PRODES (Programme de Despoluição de Bacias Hidrográficas), un programme brésilien visant à inciter à la construction et au bon entretien de stations d'épuration des eaux usées.
 PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), un programme de surveillance satellitale de la déforestation de l'Amazonie.